Сфакс:

 Сфакс — город в Тунисе.
 Сфакс — вилайет в Тунисе.
 Сфакс — первый бронепалубный крейсер французского флота, построенный в 1880-х.